Gorgias puede referirse a:
 Gorgias, filósofo griego del siglo V a. C.
 Gorgias (diálogo), uno de los diálogos de Platón, en los que Sócrates habla con el anterior, Polo, y Calicles.